Корбара (Италия) — коммуна в Италии, регион Кампания.
 Корбара (Франция) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.